Naslov konstruktorskega svetovnega prvaka podeljuje FIA najuspešnejšemu moštvo formule 1 preko sezone, glede na vnaprej določen sistem točkovanja, ki temelji na rezultatih dirk za Veliko nagrado. Prvi konstruktorski svetovni prvak je bil razglašen v sezoni 1958, ko je zmagala ekipa Vanwall.

Različne kombinacije razvijalcev dirkalnika in motorja tvorijo različne konstruktorje za potrebe svetovnega prvenstva. Končni seštevek točk različnih konstruktorjev je izračunan s seštevanjem točk, ki jih vsi dirkači tega konstruktorja osvojijo na dirkah. Do sezone 1979 je najpogosteje veljajo pravilo, da je le najbolje uvrščeni dirkač posameznega konstruktorja doprinesel k zbirki točk konstruktorjev. Samo devetkrat do sedaj se je zgodilo, da svetovni prvak ni dirkal za ekipo, ki je osvojila tudi konstruktorski naslov.

V 60-ih sezonah, ko FIA podeljuje konstruktorski naslov, ga je osvojilo le 14 različnih ekip, najuspešnejši pa je Ferrari s 16 naslovi, od tega 6 zaporednih med leti 1999 in 2004.

Po sezonah

Po konstruktorju

Po narodnosti

Rekordi 
 Največ konstruktorskih naslovov: Ferrari - 16 (1961, 1964, 1975-1977, 1979, 1982-1983, 1999-2004, 2007-2008)
 Največ zaporednih konstruktorskih naslovov:Ferrari: 6 (1999-2004) in Mercedes: 6 (2014-2019)
 Največ konstruktorskih naslovov proizvajalca motorjev: Ferrari - 16 (1961, 1964, 1975-1977, 1979, 1982-1983, 1999-2004, 2007-2008)
 Največ konstruktorskih naslovov proizvajalca pnevmatik: Goodyear - 26 (1966-1967, 1971, 1973-1978, 1980-1983, 1985-1997)

Opombe 

Svetovni prvaki-konstruktorji